Le patronyme Massin, Massein, Massinon, Massinond, Masion, Massion, , ,  ou Massiot est une forme flatteuse de .

 Béatrice Massin (19?-), danseuse et chorégraphe
 Brigitte Massin (1927-2002), musicologue française
 Caroline Massin (1802-1877), libraire et couturière française
 Christophe Massin (1953-), psychiatre français
 Éric Massin (1963-), homme politique belge wallon
 Geoffroy Barbet Massin (1970-), réalisateur français
 Jean Massin (1917-186), historien et musicologue
 Léontine Massin (1847-1901), artiste dramatique, femme légère et prostituée française
 Marie-Hélène Massin (1956-), réalisatrice belge
 Marthe Massin (1860-1931), artiste peintre belge 
 Robert Massin (1925-2020), graphiste français

Autres 
 Massin est une maison d'édition française.